Capitalini – abitanti di Città del Messico
Capitalini – abitanti di Tegucigalpa